Свята Трійця — в більшості християнських вчень — догмат, який розглядає сутність Бога в трьох особах.
 День Святої Трійці — християнське свято.
 Підсвічник-трійця — традиційний обрядовий тристовбурний канделябр українців.
 Трійця — італійська кінокомедія режисера Маріо Амендоли, випущена 22 серпня 1958 року.
 Трійця — фреска італійського живописця Мазаччо.

 Гора Трійця, Данилова гора — гора-останець поблизу хутора Данилівка Шумського району Тернопільської області.
Села:

 Трійця — Львівська область, Червоноградський район
 Трійця — Тернопільська область, Чортківський район

 Трійця — колишнє село, а нині селище на прадавніх українських землях, в долині потічка Ямнянки, притоки річки Вігор, яка в свою чергу є притокою р. Сян.